Каркаралы () — название или вариант названия нескольких объектов в Карагандинской области Казахстана:

 Каркаралы — поселение эпохи бронзы.
 Каркаралы — другое название города Каркаралинск.
 Каркаралы — другое название реки Каркаралинка.
 Каркаралы — сокращённое название Каркаралинских гор.